Анатолий Васильевич Петухов (11.05.1952) — российский шашист, тренер. Гроссмейстер (с 31.01.2005). № удостоверения и значка — 95.

Чемпионат Европы по стоклеточным шашкам среди ветеранов 2003 г. — 1-е место. Чемпионат Европы по международным шашкам среди ветеранов (г. Кареле, Нидерланды, 7 — 12 сентября 2009) — 1-е место..

Место работы: Комплексная детско-юношеская спортивная школа, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 13 (Спорткомплекс «Зимний»). Среди его учеников — многократный чемпион мира Владимир Лангин.

Проживает в Санкт-Петербурге.

Примечания 

Шашисты России
Шашисты Санкт-Петербурга